Софи Тёрнер:
 Тёрнер, Софи (род. 1996) — английская актриса.
 Тёрнер, Софи (род. 1984) — американская фотомодель, киноактриса.